

Geografia

Austria 
 Freistadt – powiat w kraju związkowym Górna Austria
 Freistadt – miasto w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt

Polska 

Dawna nazwa miejscowości:
 Frysztak

Stany Zjednoczone 
 Freistadt – miejscowość

Osoby 
 Hans Freistadt – niemiecki bokser

Zobacz też 
 Bezirk Freistadt
 Freistatt
 Freystadt